Эшелони́рование (от ):

 Эшелонирование (авиация) — создание интервалов по высоте и расстоянию между находящимися в полёте воздушными судами.
 Эшелонирование войск — размещение войск.

См. также 
 Эшелон